No Other – album di Gene Clark del 1974
 No Other – singolo dei Super Junior del 2010